Ottilienstraße steht für:

 Ottilienstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Ottilienstraße (Bochum), Straße in Bochum
 Ottilienstraße (Cottbus), Straße in Cottbus
 Ottilienstraße (Gelsenkirchen), Straße in Gelsenkirchen
 Ottilienstraße (München), Straße in München
 Ottilienstraße (Oberhausen), Straße in Oberhausen
 Ottilienstraße (Solln), Straße in Solln